Andrew Teisher Weaver, Amerikaans wielrenner
 Andrew J. Weaver, Canadees klimatoloog